Име Џеки Едвардс може се односити на:
 Џеки Едвардс, Бахамска атлетска репрезентативка у скоку удаљ,
 Џеки Едвардс, амерички музичар и текстописац (1938–1992)
 Џек Едвардс, енглески фудбалер (1924—1978)